Shangani peut désigner :
 la Shangani, un cours d'eau du Zimbabwe ;
 la bataille de la Shangani livrée en 1893 pendant la Première Guerre ndébélé au Zimbabwe ;
 la Patrouille de la Shangani, un épisode dramatique de la Première Guerre ndébélé au Zimbabwe ;
 les Shangani (ou Shangana), une population d'Afrique australe ;
 le shangani, une langue officielle du Zimbabwe ;
 Shangani, un quartier de la ville de Zanzibar, en Tanzanie.